Deady ist der Name folgender Person:
 Matthew Deady (1824–1893), US-amerikanischer Politiker aus dem US-Bundesstaat Oregon

Deady bezeichnet außerdem:
 Deady Hall, ein historisches Gebäude des NRHP im US-Bundesstaat Oregon
 Deady Sings!, der Name eines Albums vom Musiker Aurelio Voltaire Hernandez (Voltaire)